Daucus federicii är en flockblommig växtart som beskrevs av Paolucci. Daucus federicii ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
federicii